Antonio Benavides puede referirse a:

 Antonio Benavides Bazán y Molina (1672-1768), militar y político español, gobernador y capitán general de Florida, Veracruz y Yucatán;
 Antonio Benavides Fernández de Navarrete (1807-1884), historiador y político español.
 Antonio José Benavides, exdirector de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela.